Ханс Эмиль Отто граф фон Шпонек (; , Дюссельдорф − , Гермерсхайм) — немецкий военный деятель, генерал-лейтенант (с 1940 года), осуждённый за невыполнение приказа и позже расстрелянный.

Биография

Ранние годы жизни 
Шпонек родился 12 января 1888 года в Дюссельдорфе, в семье потомственных аристократов. Шпонек был 4-м ребёнком и единственным сыном в семье. В возрасте 10 лет был отдан в кадетский корпус. В 1908 году был назначен в действующую армию в звании лейтенанта. В том же году был произведен в звание капитана. В Первую мировую войну был трижды ранен и награждён Железным крестом с Дубовыми листьями. В период между войнами стал одним из создателей немецких воздушно-десантных войск.

Вторая мировая война 
С началом Второй мировой войны участвовал в голландской операции; командовал воздушным десантом в битве за Гаагу (1940). Был ранен, произведен в звание генерал-лейтенанта и награждён Рыцарским крестом.

Керченский десант 

С 10 октября 1941 года Шпонек командовал 42-м армейским корпусом 11-й армии во время боёв за Крым. К концу 1941 Крым, за исключением Севастополя, был занят немецкой армией. Основные силы 11-й армии вермахта были заняты осадой Севастополя, лишь часть 46-й дивизии из состава корпуса Шпонека была выделена для прикрытия Керченского полуострова.

26 декабря 1941 года Красная Армия произвела десант в районе Керчи. В этот момент силы противника на Керченском полуострове были представлены одной немецкой дивизией — 46-й пехотной  и румынским полком горных стрелков, охранявшим район Парпачского хребта. После высадки сил РККА в Феодосии (30 декабря) Фон Шпонек своей властью санкционировал отступление дивизии с полуострова. Это было связано с угрозой окружения 46 дивизии и других частей стран Оси, находящихся на полуострове. Таким образом, части 46-й дивизии оказались под угрозой окружения. Приказ Манштейна, запрещавший отход, радиостанция корпуса не успела принять. Окружения удалось избежать, но все тяжёлое вооружение было оставлено..

«Дело Шпонека» 
За эти действия по представлению командующего 11-й армии Э. фон Манштейна фон Шпонек и командир 46-й дивизии генерал-лейтенант Курт Гимер были отстранены от командования. Дивизия была лишена знаков отличия. 23 января 1942 судом военного трибунала под председательством Геринга фон Шпонек был приговорен к расстрелу. Гитлер заменил расстрел 6-ю годами заключения в крепости. 23 июля 1944 года после неудавшегося покушения на Гитлера фон Шпонек был казнен по приказу Гиммлера. На казни также активно настаивал гауляйтер Йозеф Бюркель.

Манштейн описывает причины отстранения Шпонека следующим образом:
Я отстранил Шпонека от командования, потому что не был уверен, что он способен был в то время справиться с критической обстановкой, сложившейся на Керченском полуострове. В тяжелых боях за Днепр ему в своё время пришлось вынести тягчайшее напряжение. На его место я назначил отлично проявившего себя командира 72 пд, генерала Маттенклотта.

И далее, о суде:
…военно-полевой суд, состоявший из опытных фронтовых командиров, не вынес бы такого приговора, какой вынес суд под председательством Геринга. В качестве обстоятельства, смягчающего вину графа Шпонека, необходимо было принять во внимание, что он, попав в чрезвычайно сложную обстановку, был глубоко убежден, что иначе поступить нельзя. Кроме того, то, что он отличился на посту командира 22 пд под Роттердамом и при форсировании Днепра под Бериславом, должно было бы исключить возможность подобного приговора.

И о судьбе фон Шпонека:
Как только я узнал о приговоре, я в рапорте на имя командующего группой армий вступился за графа Шпонека и потребовал, чтобы, прежде всего ещё раз выслушали меня. Генерал-фельдмаршал фон Бок полностью поддержал мою позицию. Однако, мы получили только ответ Кейтеля, в совершенно неоправданно резкой форме отклонявший нашу точку зрения.
… 
Потом он подло был расстрелян по приказу Гиммлера после 20 июля 1944 г.,[]. Все мы, кто его знал, будем с уважением хранить память о нём, как о честном солдате и о командире, исполненном высокого чувства ответственности.

Награды 
 Железный крест (1914) 2-го и 1-го класса (Королевство Пруссия)
 Спасательная медаль (Королевство Пруссия)
 Орден «За военные заслуги» 4-го класса с мечами (Королевство Бавария)
 Орден Фридриха рыцарский крест 1-го класса с мечами (Королевство Вюртемберг)
 Орден Церингенского льва рыцарский крест 2-го класса с мечами (Великое герцогство Баден)
 Крест «За военные заслуги» (Княжество Липпе-Детмольд)
 Орден Святого Иоанна Иерусалимского рыцарь чести (Ehrenritter)
 Нагрудный знак «За ранение» (1918) в серебре
 Почётный крест Первой мировой войны 1914/1918 с мечами
 Медаль «За выслугу лет в вермахте» с 4-го по 1-ый класс
 Пряжка к Железному кресту 2-го и 1-го класса
 Рыцарский крест Железного креста (14 мая 1940)

Примечания

Источники

Ссылки 
 Generalleutnant Graf Hans Emil Otto von Sponeck // Militärgeschichte − Bremen und Umland 1933−1945 (www.historic.de) 
 «Маленький принц» третьего Рейха

Генерал-лейтенанты (вермахт)
Расстрелянные в Германии
Персоналии:Воздушно-десантные войска нацистской Германии
Казнённые во Вторую мировую войну
Казнённые в 1944 году
Участники Керченско-Феодосийской операции